Japalura brevipes är en ödleart som beskrevs av  J. Linsley Gressitt 1936. Japalura brevipes ingår i släktet Japalura och familjen agamer. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Arten förekommer endemisk på Taiwan. Honor lägger ägg.

Källor 

Agamer
brevipes
Kräldjur i orientaliska regionen